(4038) Кристина () — типичный астероид главного пояса. Он был открыт 17 февраля 1988 года бельгийским астрономом Эриком Эльстом в обсерватории Ла-Силья и назван в честь Кристины Летерме, голландского профессора русской и французской литературы, друга первооткрывателя.

См. также 
 Список астероидов (4001—4100)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Эриком Эльстом
Астероиды, названные в честь людей